Sątopy (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Sątopy (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Nowotomyski
 Station Sątopy, een spoorwegstation in Sątopy (Groot-Polen)